Кайль — имя собственное.

 Кайль — посёлок в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. 
 Кайль, Андрей Генрихович (род. 1976) — член движения «Реструкт».
 Кайль, Роберт — немецкий историк литературы, прежде всего исследователь биографии Гёте.
 Société J. F. Cail & Cie (Кайль) — французский завод